

Miejscowości na Ukrainie 
 Pereszpa – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Pereszpa – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim (obecnie Zajezierze)